Gille är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Agneta Gille (född 1956), svensk politiker
 Alfred Gille (1901–1971), tysk politiker
 Benjamin Gille (född 1982), fransk handbollsspelare
 Bertrand Gille (född 1978), fransk handbollsspelare
 Christian Gille (född 1976), tysk kanotist
 Claes Gille (1888–1952), svensk friidrottare
 Dagmar Gille (1902–1993), svensk sångerska
 Élisabeth Gille (1937–1996), fransk författare
 Guillaume Gille (född 1976), fransk handbollsspelare
 Hans Gille (1931–2012), svensk riksspelman
 Hans-Werner Gille (född 1928), tysk historiker
 Harald Gille (1103–1136), kung av Norge
 Helmer Gille (aktiv 1902–1904), svensk stavhoppare
 Herbert Otto Gille (1897–1966), tysk general 
 Hjördis Gille (1881–1961), svensk skådespelerska
 Jacob Edward Gille (1814–1880), svensk tonsättare
 Jean-Patrick Gille (född 1962), fransk politiker
 Philippe Gille (1831–1901), fransk publicist och dramatiker
 Sara Gille (född 1981), svensk politiker, sverigedemokrat
 Valère Gille (1867–1950), belgisk författare

Gille kan också betyda fest.

Svenska efternamn
Franska efternamn
Tyska efternamn